Владимир Якушин:
 Якушин, Владимир Захарович — советский генерал-полковник. 
 Якушин, Владимир Ильич (1945 — 2016) — советский и российский тренер по боксу.
 Якушин, Владимир Николаевич (1920 — ?) — советский футболист, вратарь.